Ай-Питтаёган (устар. Ай-Питта-Юган) — река в России, протекает по Шурышкарскому району Ямало-Ненецкого АО. Устье реки находится в 24 км по правому берегу реки Питтаёган. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Северная Сосьва до города Салехард, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оби ниже впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020300112115300022829.

Примечания 

Бассейн Куновата
Реки Шурышкарского района